Ponerinae (botanica): tribù della famiglia  Orchidaceae
Ponerinae (zoologia): sottofamiglia della famiglia Formicidae